Lioublino peut faire référence :
 Lioublino, domaine de la ville de Moscou ;
 Lioublino, district de la ville de Moscou.
 Lioublino, le nom d'une station du métro de Moscou.